Яготи́нська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах України, на честь міста Яготин Київської області.

 Яготинська вулиця — вулиця в Горлівці.
 Яготинська вулиця — вулиця в Києві.
 Яготинська вулиця — вулиця у Хрустальному.
 Яготинська вулиця — вулиця в Прилуках.

Вулиці